Ел Алазан има више значења:

 Ел Алазан (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Алазан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Алазан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Алазан (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Алазан (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алазан (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алазан (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алазан (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алазан (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Алазан (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алазан (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алазан, Роберто Франко (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику